L'Associació de pastors i pastores formatgers del Països Catalans és una associació sense ànim de lucre nascuda l'any 2021 i que aglutina aquelles formatgeries que elaboren formatge exclusivament amb llet del propi ramat de pastura. L'entitat es va presentar al públic el 19 de setembre de 2021 a la fira de santa Tecla de Berga.  A partir de llavors ha participat en una jornada tècnica de la Fira de Sant Ermengol 2021, i en diverses fires a Catalunya.

Els formatges poden ser tant de vaca, cabra o d'ovella. És obligatori que l'elaboració de formatges sigui exclusivament amb la llet del propi ramat, i regulen el número màxim d'animals així com un mínim d'hores de pastura diàries.

El segell dels formatges fets pels membres d'aquesta associació és una etiqueta amb el títol "formatge de pastor" o bé "formatge de pastora" acompanyat d'una imatge d'un formatge i un ganxo o tirapeu, un dels elements característics del món pastoral.

Referències 

Associacions d'Europa
Formatge